Вивиан Шмитт (), также известная как Анна Б. (), (род. 31 марта 1978 года, Быдгощ, Польша) — немецкая порноактриса. Росла в Германии, в Берлине.

Вивиан — неоднократная обладательница премии Venus впоследствии Eroticline Awards.
Она имеет эксклюзивный контракт с компанией Videorama. В июле 2008, вместе с Яной Бах, она снялась в музыкальном видео к синглу «Zeig mir Deine Karre» (Sony / BMG) берлинского рэпера Doa21.

Премии 

 2004 — Venus Awards как лучшая дебютантка
 2005 — Eroticline Awards как лучшая немецкая актриса
 2006 — Eroticline Awards как лучшая немецкая актриса
 2007 — Eroticline Awards за лучшее живое исполнение
 2009 — Erotixxx Awards как лучшая немецкая актриса
 2010 — Venus Awards как лучшая актриса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 http://www.vivianschmitt.com/home/index.php 
 
 Интервью с Вивиан Шмитт 
 Видеоинтервью с Вивиан Шмитт 

Порноактрисы Германии
Порноактрисы Польши